Вальдмор:

 Вальдмор — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Вальдмор — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.